OU est un sigle :
 oculus uterque, locution latine signifiant « les deux yeux », utilisée dans le jargon médical.
 Organizational Unit (unité organisationnelle) : en informatique, dans un annuaire LDAP

OU est un code :
 code AITA de la compagnie aérienne Croatia Airlines (Croatie),
 Province d'Orense (en galicien : Ourense), selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.

Ou est un mot :
 une conjonction de coordination
 en algèbre booléenne, c'est une fonction logique représentant la relation de disjonction.

Ou est le nom de Ȣ, une lettre de l'alphabet algonquin.

Ou est un digramme de l'alphabet latin.

Nom de famille 

 Francisco Ou (1940-2021), diplomate et homme politique taïwanais.
 Ou Hongyi (2002-), militante écologiste chinoise (Howey Ou).

Ce nom de famille () est communément romanisé Au en cantonais.